W Polsce
 Kopytów – wieś w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Kodeń 
 Kopytów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. warszawskim zachodnim, w gminie Błonie 
 Kopytów – gromada w powiecie bialskim

 Miejscowość na Ukrainie
 Kopytów – wieś w obwodzie lwowskim, w rejonie sokalskim
 Kopytów – wieś w obwodzie rówieńskim, w rejonie korzeckim

Zobacz też
 Kopytów-Kolonia